

Населені пункти та їхні частини
 Пешхниця — гміна в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Пежхниця — місто в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пежхниця — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Пежхниця — осада в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки